Ру́галанн (, ) — провинция Норвегии. Расположена в южной части Вестланна. Административный центр — город Ставангер. Граничит с фюльке Хордаланн, Телемарк, Эуст-Агдер и Вест-Агдер.

Этимология 
Rogaland — старое норвежское название области, восстановленное в XX веке (до 1919 г. область носила название амт Ставангер, первая часть — родительный падеж множественного числа rygir, название старого германского племени ругов. Второй элемент — land, переводится как земля, область.

Герб 
Герб создан в 1974 г. Он изображает старый каменный крест в Суле, установленный в памяти об Эрлинге Скьялгссоне после его смерти в 1028.

Географическое положение 
Ругаланн — прибрежная область с фьордами, пляжами, и островами, самый известный из которых — остров Кармэй (). Бокнафьорден () — самый крупный залив с большим количеством фьордов.

На Кармэе имеются большие залежи меди, (часть из которых использовалась при создании Статуи Свободы). Ругаланн является важным сырьевым регионом в Норвегии, где находятся месторождения газа и нефти и является одним из важных сельскохозяйственных районов страны.

История 
Древнейшие находки были обнаружены в результате раскопок в пещере Виста в Свартхоле, в которой был обнаружен скелет мальчика периода неолита. Также было найдено множество предметов Бронзового и Железного веков и крестов в ирландском стиле.
Во времена викингов Ругаланн назывался Ругьяфильке (). До битвы при Хафрс-фьорде в данном регионе преобладали племена ругов, которые образовали на данной территории первые протогосударственные образования.

Административно-территориальное деление 
Коммуны
 Букн
 Бьеркрейм
 Виндафьорд
 Ельмеланн
 Есдал
 Кармёй
 Квитсёй
 Клепп
 Лунн
 Рандаберг
 Реннесёй
 Саннес
 Сёуда
 Сокндал
 Ставангер
 Странн
 Сула
 Сульдал
 Тиме
 Тюсвер
 Утсира
 Финнёй
 Форсанн
 Хёугесунн
 Хо
 Эйгерсунн

Города 
 Брюне () (14 807 тыс.чел.)
 Йорпеланн () (10 566 тыс.чел.)
 Купервик () (37 928 тыс.чел.)
 Окрехамн () (37 928 тыс.чел.)
 Саннес () (58 947 тыс.чел.)
 Сёуда () (4 769 тыс.чел.)
 Скуденесхавн () (37 928 тыс.чел.)
 Ставангер () (115 157 тыс.чел.)
 Хёугесунн () (31 738 тыс.чел.)
 Эгерсунн () (13 418 тыс.чел.)

Примечания